Umaghlesi Liga 2014/2015 är den 26:e säsongen av Umaghlesi Liga, Georgiens högsta liga i fotboll. Regerande mästare är FK Dinamo Tbilisi som vann både den 24:e och 25:e säsongen av ligan. På grund av en ligaomläggning där antalet lag utökades från 12 till 16 flyttades inga lag ner och 4 lag flyttades upp till Umaghlesi Liga. Ligan kommer från detta år återigen att enbart spelas som en säsong, inte med en mästar- och en nedflyttningsomgång som funnits de senaste åren.

Klubbar 
Säsongen 2013/2014 vanns av Dinamo Tbilisi som därmed spelade Champions League. Baia Zugdidi och Merani Martvili slutade sist i nedflyttningsomgången men flyttades inte ner på grund av en ligaomläggning.

Statistik

Ligatabell 

Ligan inleddes den 9 augusti 2014 och den avslutas i maj 2015.

Externa länkar 
GFF 
Umaghlesi Liga på Soccerway.com

Fotbollssäsongen 2014/2015
2014 i Georgien
2015 i Georgien
Säsonger av Umaghlesi Liga